Tianzhenosaurus youngi es la única especie conocida del género extinto Tianzhenosaurus (“lagarto de Tian Zhen”) de dinosaurio tireóforo anquilosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 y 71 millones de años, durante el Campaniense, en lo que es hoy Asia. Fue encontrado en la provincia de Shanxi que vivió en sedimentos datados durante el Cretácico Superior  desde el Cenomaniense al Campaniense en lo que ahora es la Formación Huiquanpu.  Tianzhenosaurus puede representar un sinónimo menor de Saichania, un anquilosaurio conocido de la Formación Barun Goyot y Nemegt.

Descripción

Pang y Cheng, 1998 distinguieron al Tianzhenosaurus de todos los demás anquilosáuridos basándose en los siguientes rasgos, un cráneo plano, bajo, de tamaño mediano, en forma de triángulo isósceles, el techo del cráneo cubierto de tubérculos óseos irregulares, un premaxilar relativamente largo, una pequeña órbita rodeada por un anillo óseo, las aberturas nasales alargas horizontalmente, el septomaxilar que no separa las aberturas nasales, las filas de dientes maxilares ligeramente convergentes posteriormente, el basicráneo es corto, el maxiloturbinal ubicado lateralmente en la parte media de la bóveda palatina; región occipital vertical, el cóndilo occipital estrecho y cóndilo occipital alto no visible en vista dorsal, el opistótico se extiende lateroventralmente como un proceso curvo, la mandíbula es profunda con un borde ventral convexo, sin ornamentación mandibular, las coronas de los dientes tienen cíngulo en los lados labiales, bases hinchadas y cresta media en los lados linguales; centro cervical corto y anficeloso, el centro dorsal es largo y plano en ambos extremos, ocho vértebras fusionadas en el sacro, vértebras caudales anteriores cortas y gruesas, vértebras caudales posteriores estrechas y alargadas que terminaban en una maza caudal; escápula rectangular en forma de placa; los extremos proximal y distal del húmero están moderadamente expandidos y no torcidos; fémur grueso que carece del cuarto trocánter, tarsometatarsianos y dígitos que son típicos de los anquilosáuridos.

Pang y Cheng en 1998 notaron que la morfología general del cráneo de Tianzhenosaurus era similar a la de Saichania ya que ambos taxones tienen un cráneo en forma de triángulo isósceles, una ubicación similar de la órbita en la parte posterior media del cráneo, cóndilo occipital que no se extiende más allá del borde posterior del techo del cráneo, y el techo del cráneo está cubierto con placas dérmicas y nudos óseos. Sin embargo, Pang y Cheng también notaron que Tianzhenosaurus también compartía similitudes con Ankylosaurus, ya que ambos tienen cráneos de forma triangular, escudos dérmicos irregulares cubriendo el techo del cráneo, filas de dientes maxilares divergentes posteriormente, cóndilo occipital transversalmente ensanchado y extensión horizontal del opistótico y sin curvatura ventral.

Descubrimiento e investigación
En 1983, Pang Qiqing y Cheng Zhengwu descubrieron las vértebras cervicales articuladas de un anquilosáurido de la provincia de Shanxi. Numerosas excavaciones en el sitio arrojaron más de 2300 especímenes pertenecientes a saurópodos, terópodos, ornitópodos y especímenes de anquilosáuridos. El espécimen holotipo, HBV-10001, consta de un cráneo parcial.  Se asignaron dos especímenes de paratipo a Tianzhenosaurus, HBV-10002, una mandíbula incompleta, HBV-10003, vértebras cervicales, vértebras dorsales, vértebras caudales, un complejo sacro, ilíaco, fajas pectorales, fajas pélvicas, extremidades anteriores y posteriores con patas anteriores y posteriores, maza de la cola y osteodermos. Los especímenes de holotipo y paratipo se obtuvieron de la Formación Huiquanpu y se encuentran en el Museo de Geociencias, Universidad GEO de Hebei, Shijiazhuang.

El nombre genérico, Tianzhenosaurus , se deriva del condado de Tianzhen y de la palabra griega “sauros”, lagarto. El nombre específico, T. youngi, es en honor al difunto profesor Yang Zhongjian, "CC Young" en occidente, el fundador de la Paleontología de Vertebrados en China.

En 1999, Sullivan consideró a Tianzhenosaurus como un sinónimo menor de Saichania basándose en que los cráneos eran similares en morfología general. Además, Sullivan también consideró a Shanxia como un sinónimo menor de Tianzhenosaurus ya que se sabe que la única característica diagnosticable de Shanxia es variable dentro de un solo taxón como Euoplocephalus. Arbor y Currie en 2015 también reafirmaron a Tianzhenosaurus como sinónimo menor de Saichania basado en razones similares proporcionadas por Sullivan en 1999, pero señaló que si más tarde se demuestra que el húmero de Tianzhenosaurus difiere del de Saichania, entonces podría considerarse como un taxón distinto.

Clasificación
Pang y Cheng en 1998 colocaron originalmente a Tianzhenosaurus en Ankylosauridae , pero no especificaron su relación con otros anquilosáuridos. Tanto Sullivan en 1999 como Arbor & Currie en 2015 consideraron a Tianzhenosaurus como un sinónimo menor de Saichania basándose en la morfología general similar de los cráneos. Vickaryous et al. en 2004 clasificaron a Tianzhenosaurus como un anquilosáurido, taxón hermano de Pinacosaurus mephistocephalus, mientras que Thompson et al. en 2012 recuperó Tianzhenosaurus como taxón hermano de Talarurus. Sin embargo, Wiersma e Irmis en 2018 recuperaron Tianzhenosaurus como un taxón válido y lo interpretaron como un taxón hermano de Pinacosaurus grangeri.

Filogenia
A continuación se reproduce un análisis filogenético realizado por Thompson et al., 2012.

A continuación se reproducen los resultados de un análisis anterior realizado por Vickaryous et al., 2004.
{{clade| style=font-size:100%;line-height:100%
|1={{clade
 |1={{clade
  |1=Lesothosaurus diagnosticus
  |2={{clade
   |1=Huayangosaurus taibaii
   |2={{clade
    |1=
    |2={{clade
     |1=Gargoyleosaurus parkpinorum
     |2={{clade
      |1=Minmi paravertebra
      |2={{clade
       |1=Gastonia burgei
       |2={{clade
        |1=
        |2={{clade
         |1=Tsagantegia longicranialis
          |2={{clade
           |1=Tarchia gigantea
           |2={{clade
            |1=
            |2={{clade
             |1=Saichania chulsanensis
             |2=Talarurus plicatospineus
             |3=}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
Paleobiología

El espécimen holotipo de Tianzhenosaurus se recuperó de la Formación Huiquanpu, que posiblemente data de la etapa Cenomaniense o Campaniense del Cretácico Superior. Sin embargo, la datación precisa de la formación es problemática debido a la ausencia de fósiles índice y la edad del Cretácico se basa parcialmente en el descubrimiento de material indeterminado de pliosaurio. La Formación Huiquanpu consiste en limolitas grises intercaladas con areniscas rojas de grano medio a grueso que tienen un extenso lecho cruzado. Sobre la base de la sedimentación, la formación representa un ambiente fluvial, con la parte superior de la formación siendo ampliamente reelaborada por una serie de intrusiones volcánicas del Terciario Temprano.Tianzhenosaurus habría coexistido con el saurópodo macronario Huabeisaurus, el ornitópodo hadrosauroideo Datonglong, el tiranosauriano pantyrannosaurio Jinbeisaurus y el anquilosaurio anquilosáurido Shanxia, que puede representar un sinónimo menor de Tianzhenosaurus''.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Tianzhenosaurio dentro de Ankylosauridae en The Thescelsossaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)

Ankylosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia